Relapse Records, diskografska kuća
 Relapse, glazbeni album američkog repera Eminema